Weiers ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Weiers (1909–1978), deutscher Maler, Graphiker und Bildhauer
 Michael Weiers (* 1937), deutscher Orientalist, Sprachforscher und Historiker, Spezialgebiet Zentralasien